О́бще — село в Україні, в Оріхівському районі Запорізької області. Населення становить 273 осіб.

Географія 
Село Обще розташоване на відстані 1 км від села Вільнянка та за 1,5 км від села Мирівка (Новомиколаївський район). Селом протікає пересихаючий струмок з загатою.

Історія 
 1920 — дата заснування.

Посилання 
 Погода в селі Обще 

Села Запорізької області